Чемпионат мира по фигурному катанию среди юниоров 1989 года — соревнование по фигурному катанию среди юных спортсменов мира в сезоне 1988—1989, организованное Международным союзом конькобежцев (ИСУ).

Чемпионат в третий раз прошёл в столице югославской республики Босния и Герцеговина Сараево с 29 ноября по 4 декабря 1988 года.

Участники 
Соревнования проходили в мужском, женском одиночном катании, парном фигурном катании и в спортивных танцах на льду. Юниорами, по правилам ИСУ того времени, считались юноши и девушки, на 1 июля 1988 года, не достигшие возраста 19 лет (кроме мужчин, выступающих в парах и танцах на льду, их возрастной предел — 21 год).

Медальный зачёт

Результаты

Юноши 

WD — спортсмены не завершили соревнования.

Девушки

Спортивные пары

Танцы на льду

Примечания

Ссылки 

 

Чемпионаты мира по фигурному катанию среди юниоров
1988 год в фигурном катании
Международные соревнования по фигурному катанию в Югославии
Ноябрь 1988 года
Декабрь 1988 года
Международные спортивные соревнования в Сараеве